

Богоявленка — село, Домбаровський район, Оренбурзька область
 Богоявленка — хутір, Тимський район, Курська область

Богоявленка — село, Волноваський район, Донецька область